Mansfield es una ciudad del condado de Nottinghamshire, Inglaterra.

Mansfield también puede referirse a:

Lugares

Australia
 Mansfield, en el estado de Victoria.
 Mansfield, en el estado de Queensland, suburbio de Brisbane.
 Mansfield Park, en el estado de Australia Meridional, suburbio de Adelaida.

Canadá
 Mansfield Township, en Mansfield-et-Pontefract, Quebec.

Reino Unido
 Mansfield, pequeña aldea en Ayrshire, Escocia.
 Mansfield, un distrito no metropolitano en el condado de Nottinghamshire.

Estados Unidos
(ordenados por estado)
 Mansfield, ciudad del condado de Sebastian, estado de Arkansas.
 Mansfield, pueblo ubicado en el condado de Tolland, estado de Connecticut.
 Mansfield Center, lugar designado por el censo dentro del pueblo de Mansfield.
 Mansfield, municipio del condado de Barnes, estado de Dakota del Norte.
 Mansfield, área no incorporada en el condado de Brown, estado de Dakota del Sur.
 Mannfield, en el estado de Florida, a veces llamado incorrectamente Mansfield.
 Mansfield, pueblo ubicado en el condado de Newton, estado de Georgia.
 Mansfield, villa ubicada en el condado de Piatt, estado de Illinois.
 Mansfield, villa en el estado de Indiana.
 Mansfield, área no incorporada en el condado de Finney, estado de Kansas.
 Mansfield, ciudad ubicada en la parroquia de De Soto, estado de Luisiana.
La batalla de Mansfield, en la Guerra Civil Estadounidense.
 Mansfield, pueblo en el condado de Bristol, estado de Massachusetts.
 Mansfield, municipio del condado de Iron, estado de Míchigan.
 Mansfield, municipio del condado de Freeborn, estado de Minnesota.
 Mansfield, ciudad en el condado de Wright, estado de Misuri.
 Mansfield, municipio del condado de Burlington, estado de Nueva Jersey.
 Mansfield, municipio del condado de Warren, estado de Nueva Jersey.
 Mansfield, pueblo en el condado de Cattaraugus, estado de Nueva York.
 Mansfield, en el condado de Richland, Ohio, la mayor ciudad en los Estados Unidos con ese nombre.
 Mansfield, municipio del condado de Richland, estado de Ohio.

 Mansfield, borough ubicado en el condado de Tioga, estado de Pensilvania. 
 Mansfield, ciudad en el estado de Texas, repartida en los condados de Ellis, Johnson, y Tarrant.
 Monte Mansfield, la montaña más alta de Vermont.
 Mansfield, pueblo ubicado en el condado de Douglas, estado de Washington.

Personas 
 Arabella Mansfield (1846–1911), primera mujer abogada estadounidense.
 Charles John Moore Mansfield, (1760–1813), capitán de navío del Reino Unido.
 Darrell Mansfield, músico estadounidense de gospel/blues.
 Edwin Mansfield, (1930–1997), economista, profesor en la Universidad de Pensilvania. 
 Gordon H. Mansfield, secretario de los ex- combatientes estadounidenses.
 Harvey Mansfield, profesor de la Universidad de Harvard y político conservador.
 James Mansfield (1733 – 1821), abogado, juez y político británico. 
 Jayne Mansfield (1933–1967), actriz estadounidense.
 Joseph J. Mansfield (1861 - 1947), diputado en el Congreso de los Estados Unidos por Texas.
 Joseph K. Mansfield (1803–1862), general de la Guerra Civil Estadounidense.
 Katherine Mansfield (1888–1923), escritora neozelandesa.
 Lord Mansfield (William Murray, primer barón de Mansfield) (1705–1793), jurista británico, que logró la abolición de la esclavitud en el Reino Unido.
 Mike Mansfield (1903–2001), político y estadista de Montana.
 Peter Mansfield, físico británico, pionero en la resonancia magnética nuclear.
 Richard Mansfield (1857-1907), actor anglo-estadounidense.
 Tony Mansfield (1955-), productor y músico británico.

Otros 
 Mansfield Park, novela de Jane Austen.
 Mansfield Park, película de 1999 basada en la novela de Jane Austen.
 Mansfield Park, película de 2007 basada en la novela de Jane Austen.
 Mansfield Town Football Club, club de fútbol inglés de la ciudad de Mansfield.